

Sigle 
 National Lacrosse League – lega professionistica nordamericana di lacrosse.

Codici 
 NLL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nullagine (Australia)
 nll – codice ISO 639-3 della lingua nihali